Le terme  Despinassy peut se référer à:

Toponymes et hydronymes

Lac-Despinassy, un territoire non organisé situé dans la MRC d'Abitibi, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 Despinassy, un hameau du territoire non organisé de Lac-Despinassy ;
 Lac Despinassy, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Despinassy ;
 Rivière Despinassy, un affluent de la rivière Laflamme (bassin versant de la rivière Bell, lac Matagami, rivière Nottaway et baie James), coulant dans le territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 Marais Despinassy, un marais de la municipalité de La Morandière, dans la MRC d'Abitibi, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec.